Ferdinand Baldia ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Baldia (Architekt) (1860–1936), österreichischer Architekt und Baumeister
 Ferdinand Mathias Baldia (1818–1869), österreichischer Politiker